Het ATP-toernooi van Pune 2020 (met de officiële naam Tata Open Maharashtra) werd gespeeld van 3 tot en met 9 februari 2020. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Balewadi Stadium in de Indiase stad Pune.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Pune